Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Kim Warwick che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 4-6, 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Joakim Nyström /  Pavel Složil (primo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (campioni)

 Broderick Dyke /  Wally Masur (primo turno)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1985